

Codici 
 odt – codice ISO 639-3 della lingua olandese antica

Informatica 
 ODT – formato di file OpenDocument